Nossa Rádio Salvador é uma emissora de rádio brasileira sediada em Salvador, capital do estado da Bahia,. pertence a Fundação Internacional de Comunicação É uma emissora própria da Nossa Rádio, possui programação voltado ao público evangélico.

Opera no dial FM, na frequência 103,3 mega-hertz e antena de transmissão situada em Vera Cruz. A sua programação mescla jornalismo, músicas cristãs contemporâneas de variados estilos e entretenimento. Pela manhã transmite o programa Bom Dia Nossa Rádio.

Ligações externas 
 

Nossa Radio Salvador
Emissoras da Nossa Rádio